Лепча () — блок стандарта Юникод, содержащий символы для записи языка лепча, распространённого в индийских штатах Сикким и Западная Бенгалия.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | ЛепчаОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1C0x
| title="U+1C00: LEPCHA LETTER KA" | 
| title="U+1C01: LEPCHA LETTER KLA" | 
| title="U+1C02: LEPCHA LETTER KHA" | 
| title="U+1C03: LEPCHA LETTER GA" | 
| title="U+1C04: LEPCHA LETTER GLA" | 
| title="U+1C05: LEPCHA LETTER NGA" | 
| title="U+1C06: LEPCHA LETTER CA" | 
| title="U+1C07: LEPCHA LETTER CHA" | 
| title="U+1C08: LEPCHA LETTER JA" | 
| title="U+1C09: LEPCHA LETTER NYA" | 
| title="U+1C0A: LEPCHA LETTER TA" | 
| title="U+1C0B: LEPCHA LETTER THA" | 
| title="U+1C0C: LEPCHA LETTER DA" | 
| title="U+1C0D: LEPCHA LETTER NA" | 
| title="U+1C0E: LEPCHA LETTER PA" | 
| title="U+1C0F: LEPCHA LETTER PLA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1C1x
| title="U+1C10: LEPCHA LETTER PHA" | 
| title="U+1C11: LEPCHA LETTER FA" | 
| title="U+1C12: LEPCHA LETTER FLA" | 
| title="U+1C13: LEPCHA LETTER BA" | 
| title="U+1C14: LEPCHA LETTER BLA" | 
| title="U+1C15: LEPCHA LETTER MA" | 
| title="U+1C16: LEPCHA LETTER MLA" | 
| title="U+1C17: LEPCHA LETTER TSA" | 
| title="U+1C18: LEPCHA LETTER TSHA" | 
| title="U+1C19: LEPCHA LETTER DZA" | 
| title="U+1C1A: LEPCHA LETTER YA" | 
| title="U+1C1B: LEPCHA LETTER RA" | 
| title="U+1C1C: LEPCHA LETTER LA" | 
| title="U+1C1D: LEPCHA LETTER HA" | 
| title="U+1C1E: LEPCHA LETTER HLA" | 
| title="U+1C1F: LEPCHA LETTER VA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1C2x
| title="U+1C20: LEPCHA LETTER SA" | 
| title="U+1C21: LEPCHA LETTER SHA" | 
| title="U+1C22: LEPCHA LETTER WA" | 
| title="U+1C23: LEPCHA LETTER A" | 
| title="U+1C24: LEPCHA SUBJOINED LETTER YA" | 
| title="U+1C25: LEPCHA SUBJOINED LETTER RA" | 
| title="U+1C26: LEPCHA VOWEL SIGN AA" | 
| title="U+1C27: LEPCHA VOWEL SIGN I" | 
| title="U+1C28: LEPCHA VOWEL SIGN O" | 
| title="U+1C29: LEPCHA VOWEL SIGN OO" | 
| title="U+1C2A: LEPCHA VOWEL SIGN U" | 
| title="U+1C2B: LEPCHA VOWEL SIGN UU" | 
| title="U+1C2C: LEPCHA VOWEL SIGN E" | 
| title="U+1C2D: LEPCHA CONSONANT SIGN K" | 
| title="U+1C2E: LEPCHA CONSONANT SIGN M" | 
| title="U+1C2F: LEPCHA CONSONANT SIGN L" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1C3x
| title="U+1C30: LEPCHA CONSONANT SIGN N" | 
| title="U+1C31: LEPCHA CONSONANT SIGN P" | 
| title="U+1C32: LEPCHA CONSONANT SIGN R" | 
| title="U+1C33: LEPCHA CONSONANT SIGN T" | 
| title="U+1C34: LEPCHA CONSONANT SIGN NYIN-DO" | 
| title="U+1C35: LEPCHA CONSONANT SIGN KANG" | 
| title="U+1C36: LEPCHA SIGN RAN" | 
| title="U+1C37: LEPCHA SIGN NUKTA" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="U+1C3B: LEPCHA PUNCTUATION TA-ROL" | 
| title="U+1C3C: LEPCHA PUNCTUATION NYET THYOOM TA-ROL" | 
| title="U+1C3D: LEPCHA PUNCTUATION CER-WA" | 
| title="U+1C3E: LEPCHA PUNCTUATION TSHOOK CER-WA" | 
| title="U+1C3F: LEPCHA PUNCTUATION TSHOOK" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1C4x
| title="U+1C40: LEPCHA DIGIT ZERO" | 
| title="U+1C41: LEPCHA DIGIT ONE" | 
| title="U+1C42: LEPCHA DIGIT TWO" | 
| title="U+1C43: LEPCHA DIGIT THREE" | 
| title="U+1C44: LEPCHA DIGIT FOUR" | 
| title="U+1C45: LEPCHA DIGIT FIVE" | 
| title="U+1C46: LEPCHA DIGIT SIX" | 
| title="U+1C47: LEPCHA DIGIT SEVEN" | 
| title="U+1C48: LEPCHA DIGIT EIGHT" | 
| title="U+1C49: LEPCHA DIGIT NINE" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="U+1C4D: LEPCHA LETTER TTA" | 
| title="U+1C4E: LEPCHA LETTER TTHA" | 
| title="U+1C4F: LEPCHA LETTER DDA" | 
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов

Примечания